Kloster Saint-Marcel ist der Name folgender Klöster in Frankreich:

 Kloster Saint-Marcel (Réalville), Zisterzienserabtei im Département Tarn-et-Garonne
 Kloster Saint-Marcel (Saône), Benediktinerkloster im Département Saône-et-Loire